L'île Pebble (en anglais Pebble Island, en espagnol Isla Borbón) est une des îles Malouines (Falkland Islands).

Île aux Malouines